

Patronyme

 Ellen Maria Colfax
 Schuyler Colfax

Toponyme

 Colfax Avenue
 Colfax (Californie)
 Colfax (Dakota du Nord)
 Colfax (Illinois)
 Colfax (Indiana)
 Colfax (Iowa)
 Colfax (Louisiane)
 Colfax (Washington)

Autre
 Colfax, une entreprise américaine.